Welsh Open 2006 profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 27 lutego – 5 marca 2006 w Newport Centre w Newport.

Zwycięzcą został Stephen Lee pokonując w finale Shaun Murphy i tym samym uzyskując swój czwarty rankingowy tytuł.

Drabinka turniejowa

Runda 1

Runda 2-Finał

Finał

Przypisy 

Welsh Open
2006 w sporcie
2006 w Walii